Кисю:
 Кисю — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1619—1871).
 Кисю — порода охотничьих собак примитивного типа, сформировавшаяся в Японии.